O Estádio Municipal Egídio José Preima é um estádio de futebol da cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. O Sorriso Esporte Clube manda seus jogos neste estádio, que tem capacidade para 4.000 pessoas.

Egidio Jose Preima